Malinin () ist der Familienname folgender Personen:
 Afanassi Malinin (1884–1939), sowjetischer Geistlicher und Bischof von Kasan
 Alexander Nikolajewitsch Malinin (* 1958), russischer Sänger
 Boris Michailowitsch Malinin (1889–1949), sowjetischer U-Bootkonstrukteur
 Ilia Malinin (* 2004), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Iwan Pawlowitsch Malinin, russischer Eiskunstläufer
 Leonid Andrejewitsch Malinin (1907–1982), sowjetischer Generalmajor, Mitarbeiter der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland
 Michail Sergejewitsch Malinin (1899–1960), sowjetischer General im Zweiten Weltkrieg
 Wassili Borissowitsch Malinin (* 1956), russischer Schachgroßmeister
 Jewgeni Wassiljewitsch Malinin (1930–2001), sowjetischer Pianist